Виктор Николаевич Лукаш (21 октября 1935, Харьков — 20 февраля 2019, Киев) — советский и украинский звукорежиссёр (звукооператор), композитор и педагог. Заслуженный деятель искусств Украины ,основатель кафедры Звукорежиссуры в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого.(2018), доцент, президент Киевского благотворительного фонда содействия теле-, кино-производителям «Мегаполис», председатель Ассоциации звукорежиссёров кино и ТВ Национального Союза кинематографистов Украины.

Биография 

Виктор Лукаш родился 21 октября 1935 года в Харькове.

В 1953 году поступил в Киевский политехнический институт на электроакустический факультет, который закончил в 1958 году. С 1958 — работал звукорежиссёром Киевской студии телевидения, звукорежиссёром высшей категории Киевской киностудии им. А. П. Довженко. Параллельно закончил Киевскую государственную консерваторию (1967, класс фортепиано). Участвовал в музыкально-звуковом оформлении игровых и хроникально-документальных фильмов, фильмов-спектаклей, имеет опыт работы на разных студиях, в том числе — на студии «Lukas Film» (США), «Мосфильм» (Россия) и др. 

16 сентября 2002 года была создана кафедра звукорежиссуры, как отдельное структурное подразделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого  — её возглавил Лукаш Виктор Николаевич, как известный специалист звукорежиссер высшей категории Национальной киностудии имени А. П. Довженко. С тех пор Виктор Николаевич Лукаш был заведующим кафедрой звукорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Умер 20 февраля 2019 году в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Известные ученики 
Среди учеников Лукаша режиссёр, актёр и телеведущий Александр Жеребко; звукорежиссёр, композитор и актриса Светлана Станиславчук и другие.

Фильмография

Звукорежиссёр 

  — Неизвестный, которого знали все
  — Мужество
  — Казнить не представляется возможным
  — Водоворот
  — Возвращение с орбиты
  — Твое мирное небо
  — 
  — Часовщик и курица
  — Распад (совм. с Т. Джонсоном)
  — Каин
  — Святое семейство (совм. с В. Брюнчугиным)
  — Братство
  — Другая жизнь, или Побег из того света

Композитор 

  — Человеческий голос

Примечания

Рекомендуемая литература 
 Спілка кінематографістів України. К., 1985. — С.96.
 Телебачення і радіо України: Професіонали. К., 2001. — СІЮ.

Ссылки 
 Фильмография на сайте megabook.ru
Лукаш Виктор Николаевич - преподаватель Школы Телевидения, биография и фильмография
 
 Лукаш Віктор на сайте kinokolo.ua

Выпускники Киевской консерватории
Звукорежиссёры СССР
Звукорежиссёры Украины
Звукооператоры кино
Выпускники Киевского политехнического института
Композиторы Украины
Преподаватели